Али Акбар:
Али Акбар (путешественник) — тимуридский среднеазиатский путешественник XV—XVI веков.
Али Акбар Санати — иранский художник и коллекционер.
Хейдари, Али Акбар — иранский борец вольного стиля, призёр Олимпийских и Азиатских игр.
Велаяти, Али Акбар — иранский врач и политик.
Хан, Али Акбар — индийский музыкант и композитор
Деххода, Али Акбар — иранский лингвист, лексикограф, писатель